Az ausztrál nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság tizenhatodik futama. A versenyt Phillip Islanden rendezték október 20-án.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Pol Espargaró végzett az élen, míg a Moto3-ban Álex Rins diadalmaskodott. A MotoGP-ben szokatlan módon ezen a versenyen egy kötelező motorcsere volt beiktatva. Mivel Marc Márquez és Bryan Staring ezt a megengedett legkésőbbi időponthoz is egy körrel később tették meg, ezért a verseny végén kizárták őket. A versenyt megnyerő Lorenzo Márquez kizárása miatt tizennyolc pontra zárkózott fel összetettben. A Moto2-es verseny szintén rövidebb lett az eredetileg tervezettnél, huszonöt helyett 13 körös.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek 

Ausztrál
motogp